Кубок Косафа 1997 — первый розыгрыш Кубка КОСАФА.

Квалификационный раунд

Финальный раунд

Бомбардиры 
 4 гола
  Adelino
 3 гола
  Johannes Hindjou
  Тику-Тику
  Jones Nkhwazi
 2 гола
  Edward Kangwa
  Мвапе Мити
  Frazer Kamwandi
  Lovemore Fazili

Ссылки 
 Детали Кубка КОСАФА 1997 на сайте RSSSF

Футбол в Африке в 1997 году
Кубок КОСАФА